Název Šarlotina pavučinka má několik významů.

 Šarlotina pavučinka, román z roku 1952
 Šarlotina pavučinka, animovaný film na motivy knihy, z roku 1973
 Šarlotina pavučinka, americký hraný film na motivy knihy, z roku 2006
 Velké dobrodružství prasátka Wilbura - Šarlotina pavučinka 2, animovaný film z roku 2003, pokračování Šarlotina pavučinka z roku 1973